HCM steht für:
 Harmonised Calculation Method, internationale Vereinbarung
 Hausdorff Center for Mathematics, eine Forschungseinrichtung an der Universität Bonn
 Health Care Management
 Healthcare Content Management
 HEMS Crew Member, Rettungsdienstpersonal in der Luftrettung
 Highway Capacity Manual, US-amerikanisches Standardwerk der Straßenverkehrstechnik
 Human Capital Management, siehe Humankapital#Verwendung in der Betriebswirtschaftslehre
 Hypertrophe Kardiomyopathie, eine Erkrankung des Herzmuskels
 Eyl Airport (IATA-Code), Flughafen von Eyl, Somalia

HC-M steht als Abkürzung für:
 Chrysler HC-M, ein PKW-Modell der 1970er Jahre, siehe Chrysler Newport#Newport (1969–1973)

Abkürzung